Boffalora puede referirse a:
 Boffalora d'Adda, municipio de Italia situado en la provincia de Lodi, en la Lombardía.
 Boffalora sopra Ticino, localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.